Podger ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Denis Podger (1933–2009), australischer Botaniker
 Julian Podger, britischer Tenor bei Gothic Voices
 Rachel Podger (* 1968), britische Violistin
 Sally Podger (* um 1962), englische Badmintonspielerin